Une étuve, lieu caractérisé par sa chaleur, peut être de deux types : sèche (à chaleur sèche) ou humide (on y fait pénétrer de la vapeur d'eau). Le terme s'applique à :
 un local de bain, le caldarium des thermes romains : au Moyen Âge on se rendait aux étuves ;
 un lieu ou un appareil où est maintenue une température plus ou moins élevée pour permettre certaines opérations de séchage ;
 en cuisine, un récipient pour garder les mets au chaud ou pour chauffer les plats ;
 en cuisine, on appelle également étuver, la pratique de la technique de la cuisson à l'étouffée 
 en médecine, un appareil à température déterminée et constante pour la culture des microbes ou un appareil pour désinfecter ou stériliser par la chaleur (autoclave) ;
 en chimie, une étuve de laboratoire ;
 en menuiserie, une sorte d'armoire propre aux offices et aux garde-robes;
 en électronique, un appareil permettant de valider le bon fonctionnement de circuit électronique à une température donnée.
 En planétologie, une planète étuve est une planète trop chaude pour être favorable à la vie.
 En climatologie, l'étuve est un devenir envisagé pour la Terre.

Notes et références